Сараха:

 Сараха — один из 84 буддийских махасиддх Индии
 Сараха — растение
 Сараха — посёлок в Республике Калмыкия, Россия